Гран-прі Сінгапуру 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 18 вересня 2016 року на Міському автодромі Марина Бей в Сінгапурі.

Класифікація

Примітки
 — Серхіо Перес отримав 5 позицій штрафу за те, що не скинув швидкість під час жовтих прапорів, і ще 3 позиції - за обгін під час жовтих прапорів.
 — Ромен Грожан отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.
 — Себастьян Феттель отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач і 20 позицій - за використання додаткових елементів силової установки.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Виноски

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Сінгапуру
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Вересень 2016
2016 у сінгапурському спорті